John Gwynne ist der Name folgender Personen:
* John W. Gwynne (John Williams Gwynne; 1889–1972), US-amerikanischer Politiker
 John Wellington Gwynne (1814–1902), kanadischer Jurist
 John Gwynne (Sportkommentator) (1945–2022), britischer Sportkommentator

Siehe auch:
 John Gwynn (1713–1786), britischer Architekt und Bauingenieur